Carter megye (Kentucky) 
 Carter megye (Missouri) 
 Carter megye (Montana) 
 Carter megye (Oklahoma) 
 Carter megye (Tennessee)